Юнус може да означава:

 Юнус, един от пророците в исляма,
 Юнус, десетата сура от Свещения Коран.